NACE is een acroniem dat betrekking kan hebben op:

 de Algemene Nomenclatuur der Economische Activiteiten in de Europese Gemeenschappen, zie NACE-code; of
 de National Association of Corrosion Engineers, een Amerikaanse beroepsvereniging nu werkzaam onder de naam NACE International.